

Домініковиці — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Домініковиці — село в гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства